Emil Rothe – ginnasta e multiplista statunitense
 George Rothe Bellew – ufficiale irlandese
 Jessica Rothe – attrice statunitense
 Margaretha Rothe – studentessa e antifascista tedesca
 Sjur Røthe – fondista norvegese